Турнир Nebelhorn Trophy 2009 года — международное соревнование по фигурному катанию сезона 2009—2010 годов. Турнир ежегодно проводится в Оберстдорфе (Германия) и организуется немецкой федерацией фигурного катания. Это один из первых в сезоне международных турниров для спортсменов старшей возрастной категории.

Фигуристы соревнуются в мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.

Турнир «Nebelhorn Trophy 2009» прошёл с 23 по 26 сентября 2009 года.

Обязательным танцем было выбрано «Танго романтика» ().

Квалификация на Олимпиаду 

«Nebelhorn Trophy 2009» являлся квалификационным турниром для Олимпиады в Ванкувере. Здесь были разыграны по 6 путёвок в одиночных разрядах, 4 в парах и 5 в танцах. При этом, квалифицировались только те страны, фигуристы которых не смогли пройти отбор по результатам чемпионата мира 2009 года.

Страны, спортсмены которых прошли квалификацию для участия в Олимпиаде по результатам «Nebelhorn Trophy 2009»:

 — Грузия, которая по результатам чемпионата мира, имела право на две путёвки в женском одиночном катании на Олимпиаду, уведомила ИСУ, что вторую спортсменку выставлять не будет. Таким образом, на Небельхорн Трофи разыгрывалось на одно место больше — его получил Израиль, который, впрочем, олимпийской лицензией также не воспользовался.

Результаты 
 Цветом, в графе «Квалификация», отмечены спортсмены тех стран, фигуристы которых уже квалифицировались на Олимпиаду по результатам чемпионата мира 2009 года, и на данном турнире в борьбе за путёвки не участвовали.
  — прошли квалификацию.

Мужчины 

WD = снялся с соревнований

Женщины 

WD = снялась с соревнований

Пары 

WD = снялись с соревнований

Танцы 

WD = снялись с соревнований

Расписание 

UTC+2
   
24 сентября
 09:45 Танцы на льду (Обязательный танец)
 12:10 Мужчины (Короткая программа)
 17:10 Пары (Короткая программа)
 20:30 Танцы на льду (Оригинальный танец)
25 сентября
 08:30 Женщины (Короткая программа)
 13:50 Мужчины (Произвольная программа)
 19:45 Пары (Произвольная программа)
26 сентября
 08:54 Женщины (Произвольная программа)
 15:00 Танцы на льду (Произвольный танец)

Примечания

Ссылки 

 Расписание и результаты на сайте ИСУ 
 Официальный сайт Nebelhorn Trophy 2009
 

2009 год в фигурном катании
Nebelhorn Trophy
Фигурное катание в сезоне 2009/2010